Almensilla kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Almensilla (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Sevilla, 
 Almensilla (kommun), Andalusien, Provincia de Sevilla, 

Robotskapade Spanienförgreningar